Tembuku kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tembuku, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Tembuku, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar